

Geografia 
 Scarlino – comune italiano della provincia di Grosseto in Toscana
 Scarlino Scalo – frazione del comune italiano di Scarlino
 Padule e Costiere di Scarlino – area naturale protetta della provincia di Grosseto, sito di interesse regionale
 Riserva naturale Scarlino – area naturale protetta della provincia di Grosseto, in Toscana

Persone 
 Eriberto Scarlino – compositore italiano

Altro 
 Mura di Scarlino – cinta muraria difensiva dell'omonimo borgo